Солодовник — фамилия. Известные носители:

 Солодовник, Ирина Яковлевна (в замужестве Волевич; род. 1940) — переводчик с французского языка, дочь Я. М. Солодовника.
 Солодовник, Олег Петрович (род. 1966) — украинский футболист.
 Солодовник, Розалия Моисеевна (Розалия Мовшевна; 1920—2015) — переводчик художественной прозы, сестра Я. М. Солодовника.
 Солодовник, Сергей Яковлевич (1950—2010) — российский пианист, заслуженный артист России, профессор.
 Солодовник, Яков Моисеевич (1915—1986) — советский парашютист и лётчик-испытатель.